Alternativa Española (AES) és un partit polític de la dreta espanyola.
 Advanced Encryption Standard (AES) és un sistema de xifrat per blocs americà.